Lista 260 gmin w departamencie Creuse we Francji.

Gminy we Francji